Лена Лович — британская рок-певица югославского происхождения, родившаяся в США; согласно Allmusic — «одна из самых необычных и запоминающихся фигур» новой волны. Наивысшего результата в британских чартах Лович добилась в 1979 году с синглом «Lucky Number» (#3).

Биография 
Лена (Лейне) Лович (, настоящее имя — Лили-Марлен Премилович) родилась в Детройте 30 марта 1949 года, в семье выходца из Югославии. В тринадцатилетнем возрасте она с матерью-англичанкой переехала в Британию и поселилась в Халле. Два года спустя Лене сбежала из дома и направилась в Лондон, где некоторое время перебивалась случайными заработками и уличными концертами. Позже, заинтересовавшись искусством, Лович поступила в Центральную художественную школу (), где изучала скульптуру. Будучи студенткой, она съездила в Испанию, даже сумела добиться аудиенции у Сальвадора Дали.

В начале 70-х годов Лена занялась музыкой: сначала освоила скрипку, потом саксофон (оставшийся её любимым инструментом). Некоторое время она была участницей групп Bob Flag’s Balloon и Banana Band, затем перешла в трио Sensations. В 1975 году вместе с Лесом Чаппеллом (своим давним другом и партнером) Лена образовала The Diversions: состав, игравший поп-фанк, с синглом «Fattie Bum Bum» поднялся до 33-го места в Британии и записал дебютный альбом Soul Survivors, компанией Polydor Records так и не выпущенный.

В 1976 году Лена в Париже работала с Черроне (она написала английские тексты для двух его альбомов, включая хит-сингл «Supernature») и спела в «S.E.X. as Advertised» группы Bad Taste. Ведущий и диск-жокей Чарли Гиллетт предложил Лович записать кавер-версию «I Think We`re Alone Now» группы Tommy James & the Shondells: сингл был выпущен в 1978 году на Stiff Records..

Дебютный альбом Stateless, записывавшийся при участии музыкантов из групп Sinceros и Roogalator, несмотря на умеренный успех сингла «Say When» (#19), поднялся в Британии до #35, но в Америке, несмотря даже на выход ремикшированной версии, хитом не стал. В 1979 году Лович приняла участие в Be Stiff-туре, провела сольные гастроли и выпустила сингл «Lucky Number», который поднялся до 3-го места в Великобритании, до 2-го в Австралии и стал хитом во многих европейских странах. В том же году вышел фильм «Cha Cha», для которого Лович записалась с Ниной Хаген. Обе артистки с тех пор установили прочные личные и творческие отношения. (Нина включила свою версию «Lucky Number» — «Wir Leben Immer Noch» — в альбом Unbehagan; в 1986 обе дуэтом исполнили песню «Don’t Kill the Animals», входившую во многие сборники).

Второй альбом Flex (1980, #19 UK, #94 US) был записан певицей в Голландии, впервые — с постоянным составом музыкантов. В группу Лович вошли: Лес Чаппелл (, гитара, синтезаторы, вокал), Джастин Хилдрет (, ударные), Марк Хэйвард-Чаплин (, бас-гитара) и Дин Клеватт (, клавишные). За релизом последовали продолжительные и в целом успешные гастроли по Великобритании и США. Сингл «What Will I Do Without You» (композиция Криса Джаджа-Смита, Van Der Graaf Generator) в 1982 году предварил выпуск альбома No Man’s Land, имевшего умеренный успех..

По мере того, как новая волна сходила на нет, сверхтеатрализованный, вычурный стиль выступлений Лович практически не менялся. Это (наряду с финансовым крахом Stiff Records) обусловило уход певицы со сцены. В 1990 году она вернулась с альбомом March, выдержанным в прежнем ключе, но прежнего интереса к себе пробудить не сумела (несмотря на то, что сингл «Wonderland» попал в американские танцевальные чарты)..

В 2005 году Лович приняла участие в записи альбома Hawkwind «Take Me to Your Leader».

13 сентября 2005 года новый студийный альбом Лены Лович Shadows and Dust был ограниченным тиражом выпущен на Stereo Society Records.

В 2006 году впервые за много лет Лович выступила с ансамблем — на Drop Dead Festival в Нью-Йорке. В 2007 году Лович выступила — на Пражском Drop Dead Festival
. В 2007 году на MVD Visual вышел DVD Lene Lovich: Live from New York, запись концерта в Studio 54 (1981 год).

Дискография

Альбомы 
 Stateless (1979)
 Flex (1980)
 New Toy (1981, мини-альбом)
 No Man’s Land (1982)
 March (1990)
 Shadows And Dust (2005)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 www.stereosociety.com. Официальный сайт
 Lene Lovich in 2005: Курт Райли

Артисты, известные под псевдонимами
Певцы и певицы Великобритании
Исполнители новой волны